Horvátország
 Orešac, falu Suhopolje községben, Verőce-Drávamente megyében

 Szerbia
 Orešac, falu Knjaževac községben, a Zaječari körzetben
 Orešac Homokdiód falu szerb neve Versec községben, a Dél-Bánsági körzetben